Zigarettenfabrik steht für:
 Fabrik, in der Zigaretten hergestellt werden, siehe Zigarette #Zigarettenfabrik

 Zigarettenfabrik A. Batschari
 Zigarettenfabrik Derwisch
 Zigarettenfabrik Enver Bey
 Zigarettenfabrik Garbaty
 Zigarettenfabrik Greiling
 Zigarettenfabrik Jasmatzi
 Zigarettenfabrik Manoli
 Zigarettenfabrik Haus Neuerburg, siehe Haus Neuerburg (Unternehmen)
 Zigarettenfabrik Temeswar
 Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik
 Zigarettenfabrik Yenidze
 Zigarettenfabrik Yramos

Siehe auch:
 Reemtsma Cigarettenfabriken
 Tabakfabrik
 Zigarrenfabrik
 Zigarettenpapier